Leonhardsturm steht für
Leonhardsturm (Alsfeld) 
Leonhardsturm (Herborn)